Schorenmoos ist der Ortsname von

 Schorenmoos (Altusried), Ortsteil des Marktes Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Schorenmoos (Dietmannsried), Ortsteil des Marktes Dietmannsried, Landkreis Oberallgäu, Bayern